U 35 bezeichnet:

 SM U 35, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 U 35 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 U 35 (Bundeswehr), ein U-Boot der Klasse 212 A der Bundeswehr
 Die U-Bahn-Linie 35 (Bochum)

U35